Тарака́новка — топоним в России:

Реки 
 Таракановка — река в Кировской области, правый приток Маромицы
 Таракановка — река на северо-западе Москвы, левый приток Москвы-реки
 Таракановка — река на западе Петербурга, левый приток Екатерингофки

Населённые пункты 
 Таракановка — село в Кабанском районе Бурятии.
 Таракановка — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Таракановка — деревня в Дмитриевском районе Курской области.
 Таракановка — деревня в Захаровском районе Рязанской области.
 Таракановка — до 1961 г. название деревни Берёзовка в Кимовском районе Тульской области.

См. также 
 
 
 
 Таракановы